Laneella är ett släkte av tvåvingar. Laneella ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spyflugor
Laneella